

Personnalités 
 Jessica Green (1993-) est une actrice et mannequin australienne
 Jessica Green (?) est une femme d'affaires et biologiste américaine